Ombretta Colli (1943-), chanteuse, actrice et femme politique italienne.

Voir aussi